Ел Чикиљо има више значења:

 Ел Чикиљо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чикиљо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику